

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

 
województwo wielkopolskie